Седаяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Седаяха (приток Енъяхи)
 Седаяха (приток Хадуттэ)